CELU steht für
 Certificado de Español: Lengua y Uso: CELU-Diplom, Sprachzertifikat
 Confederation of Ethiopian Labor Unions, Gewerkschaft

Abkürzung